Warham – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Warham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)